I liga w piłce nożnej 1971/1972 – 38. edycja najwyższych w hierarchii rozgrywek ligowych polskiej klubowej piłki nożnej.

Tytuł obronił Górnik Zabrze.

Drużyny

Wyniki

Tabela 

Legenda:

Statystyka sezonu 
 Rozegrano 182 mecze
 Strzelono 402 goli
 Średnia goli na mecz: 2,21
 Zwycięstw gospodarzy: 85
 Remisów: 56
 Zwycięstw gości: 41
 Król strzelców: Ryszard Szymczak – Gwardia Warszawa (16 goli)

Klasyfikacja medalowa mistrzostw Polski po sezonie 
Tabela obejmuje wyłącznie zespoły mistrzowskie.

Linki zewnętrzne 
 Historia I ligi polskiej w statystyce

Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Polsce
1971 w piłce nożnej
1972 w piłce nożnej
1971 w polskim sporcie
1972 w polskim sporcie